Die Tashkent Open 2009 waren die 11. Ausgabe des Damentennisturniers in der usbekischen Stadt Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2009, es fand zeitgleich mit dem Hansol Korea Open 2009 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul vom 21. bis zum 27. September 2009 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Sorana Cîrstea und im Doppel die Paarung Ioana Raluca Olaru/Olha Sawtschuk.

Das Finale im Einzel gewann Shahar Peer mit 6:3, 6:4 gegen Oqgul Omonmurodova, im Doppel besiegten Wolha Hawarzowa und Tazzjana Putschak im Endspiel die Paarung Witalija Djatschenko/Kazjaryna Dsehalewitsch mit 6:2, 6:71, [10:8].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Taschkent